Стейплс (город, Миннесота) — город в округах Тодд и Уодина, штат Миннесота, США.
 Стейплс (тауншип, Миннесота) — тауншип в округе Тодд, Миннесота, США.
 Стейплс (Техас) — город в округе Гуадалупе, Техас, США
 Стейплс-Центр — спортивная арена в Лос-Анджелесе
 Школа Стейплс — старшая школа в Коннектикуте
 Стейплс (станция) — ж/д станция города Стейплс в Миннесоте, обслуживаемая компанией Amtrak
 Линия Стейплс — ж/д линия длиной 227 км из Дилуэрта в Фридли, обслуживаемая компанией BNSF Railway
 Стейплс (аэропорт) — публичный аэропорт
 Стейплс, Винс — американский хип-хоп исполнитель из Лонг-Бич, Калифорния, США.
 Стейплс, Фиона — канадская художница комиксов.

Прочие 
 Staples Inc. — крупная сеть магазинов по продаже офисной техники